419435 Tiramisu è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2010, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0587902, inclinata di 7,83086° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Tiramisu
Corpi celesti scoperti nel 2010